Olaszország
Castione Andevenno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Sondrio megyében
Castione della Presolana, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében